La route départementale 950, ou RD 950, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 50 dans le Pas-de-Calais
 l'ancienne RN 150 dans les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime
 l'ancienne RN 450 de Pithiviers à Voutenay-sur-Cure
 l'ancienne RN 550 de Courthézon à Forcalquier
 l'ancienne RN 750 dans l'Indre

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence

950